Eiserne Kreuz steht für:

 Eisernes Kreuz, eine preußische Kriegsauszeichnung, welche vor allem während des Ersten Weltkriegs bekannt wurde
 Das Eiserne Kreuz, eine Kurzgeschichte von Heiner Müller
 Eisernes Kreuz (Klötze), ein Kriegerdenkmal in Klötze
 Eisernes Kreuz (Rabenau), ein Kriegerdenkmal in Rabenau (Sachsen)
 Eisernes Kreuz am weißen Bande
 Großkreuz des Eisernen Kreuzes, ein hoher deutscher Kriegsorden
 Eine besondere Modifikation des Minerals Pyrit
 Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes, eine Kriegsauszeichnung zur Zeit des Nationalsozialismus
 Das eiserne Kreuz, ein Gedicht von Max von Schenkendorf
 Das eiserne Kreuz (1914), deutscher Stummfilm von Richard Oswald
 Schwarzes Kreuz (Symbol), ein deutsches Hoheitszeichen
 Steiner – Das Eiserne Kreuz, ein deutscher Kriegsfilm